As Long as You Love Me – singolo dei Backstreet Boys del 1997
 As Long as You Love Me – album degli Hal del 2002
 As Long as You Love Me – singolo di Justin Bieber del 2012